Gil Vicente FC, een Portugese voetbalclub uit Barcelos
Gil Vicente (toneelschrijver), een Portugees toneelschrijver en dichter